El término Nis puede referirse:

 a la ciudad serbia de Niš;
 como acrónimo, NIS puede referirse:

 * al Network Information Service, un protocolo de servicios de directorios cliente-servidor desarrollado por Sun Microsystems;
 * al nuevo shéquel, la moneda israelí, que desde 1985 sustituye a los antiguos séqueles;
 * a Naftna Industrija Srbije, una empresa petrolera de Serbia.
 a NIS (proteína).